Перриньї́-сюр-Луа́р, Перріньї-сюр-Луар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 85 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 147,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Перриньї-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Перриньї-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара